Prundeni este un toponimic românesc, care se poate referi la,

 Râul Prundeni, curs de apă, afluent de dreapta al râului Olt din județul Vâlcea. Se varsă în Olt în localitatea Prundeni, Vâlcea.

 Localitatea Prundeni, Vâlcea, satul de reședință al comunei omonime, Prundeni, din județul Vâlcea, Oltenia, România.

Alte articole apropiate toponimic 
 Pruneni, Buzău, (în trecut, Clociți) sat din comuna Zărnești din județul Buzău, aflat în valea Câlnăului, în Subcarpații de Curbură.
 Pruneni, Cluj,  (mai demult, Silivaș sau Chiced-Silivaș, sat din comuna Aluniș din județul Cluj, Transilvania, România.
 Pruteni, Fălești, satul de reședință al comunei Pruteni  din raionul Fălești, Republica Moldova.

Referințe 

Nume proprii
Toponime românești